Kačírek může být:

malý či zdomácnělý kačer
kačírek, stavební materiál, přírodní kamenivo
Kačírek (příjmení), české příjmení
Kačírek (rybník), rybník na Ostravsku v oblasti Polanská niva
rybník v obci Kokořínský Důl na Kokořínsku